Chris Guccione e Matt Reid erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme. Chris Guccione ha fatto coppia con Samuel Groth.

Samuel Groth e Chris Guccione hanno battuto in finale Marcus Daniell e Artem Sitak 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno)
  Samuel Groth /  Chris Guccione (Campioni)

  Marcelo Demoliner /  John-Patrick Smith (quarti di finale) 
  Dustin Brown /  Rajeev Ram (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger Ficrea 2014